Карел Шварценберг (; полное имя Карл Иоганн Непомук Йозеф Норберт Фридрих Антониус Вратислав Мена фон Шварценберг, , или Карел Ян Непомук Йосеф, Норберт Бедржих Антонин Вратислав, князь Шварценбергский, ; 10 декабря 1937 года) — чешский политик, министр иностранных дел Чехии (2007—2009, 2010—2013). Имеет двойное гражданство — Чехии и Швейцарии.

Представитель немецкого аристократического рода Шварценбергов. Имеет титулы герцога Крумловского, ландграфа Клеттгау, графа Зульц.

Биография 
Глава княжеского рода Шварценбергов. Родился в Праге, после событий 1948 года — в эмиграции. Учился в университетах Вены, Мюнхена и Граца. В 1984—1990 возглавлял Хельсинкский правозащитный комитет, в 1990—1992 занимал должность управляющего делами президента Чехословакии Вацлава Гавела. 9 января 2007 получил пост министра иностранных дел Чехии в правительстве Мирека Тополанека. На эту должность Шварценберг был рекомендован входившей в правящую коалицию Партией зелёных. В период председательства Чехии в Евросоюзе представлял Европу на международной арене.

8 мая 2009 года оставил свой пост в результате отставки премьер-министра Мирека Тополанека и формирования нового правительства Яна Фишера. С 2009 года занимал пост председателя новой правоцентристской партии ТОП 09 (Традиция. Ответственность. Процветание 09).

По данным на апрель 2010 года, он являлся самым богатым политиком Чехии, что, по словам самого Шварценберга, делало его самым честным и неподкупным политиком в стране, поскольку ему не нужны взятки. На парламентских выборах в 2010 году, был избран депутатом Палаты депутатов, получив 46 087 преференциальных голосов.

В кабинете Петра Нечаса с лета 2010 года занимал должность министра иностранных дел.

В сентябре 2011 года объявил о своём решении участвовать, а в январе 2013 года принял участие в первых прямых выборах президента Чехии, получив в первом туре 23,40 % голосов. Прошёл во второй тур выборов вместе с Милошем Земаном, но не был избран, получив 45,19 % голосов избирателей (2,241 млн). На досрочных парламентских выборах в 2013 году, был избран депутатом Палаты депутатов, получив 37 794 преференциальных голосов.

В 2015 году он покинул пост председателя партии ТОП 09. На партийном съезде он был избран почётным председателем партии. Председателем партии стал сооснователь и бывший первый заместитель председателя Мирослав Калоусек.

В 2015 году был внесён в список европейских политиков, которым запрещено въезжать на территорию Российской Федерации.

На парламентских выборах в 2017 году, был переизбран депутатом, получив 19 370 преференциальных голосов.

В 2019 году подписал «Открытое письмо против политических репрессий в России».

В июле 2020 года в интервью, объявил что не будет принимать участия в парламентских выборах в 2021 году.

Генеалогия

Награды 
 Европейская премия по правам человека (1989)
 Орден Золотого руна (Династия Габсбургов, 1991)
 Орден Томаша Гаррига Масарика 3 степени (2002)
 Кавалер Большого креста с серебряной звездой Почётного знака За заслуги перед Австрийской Республикой (2005)
 Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2008)
 Кавалер Большого Креста Чести и Преданности Мальтийского ордена
 Почётный знак МИД Польши «Bene Merito» (2010)
 Медаль «100 лет БНР» (Рада Белорусской народной республики, 2018).
 Орден князя Ярослава Мудрого II ст. (Украина, 22 августа 2020 года)

Примечания

Ссылки 
 Карел Шварценберг // Онлайн-журнал «Обозреватель.cz»

Кандидаты в президенты Чехии
Министры иностранных дел Чехии
Сенаторы Парламента Чешской Республики
Карел
Награждённые Почётным знаком МИД Польши «Bene Merito»
Члены партии «ТОП 09»
Награждённые медалью Мариетты и Фридриха Торберга
Награждённые медалью «100 лет БНР»